Bătălia de la Garigliano se poate referi la:

 Bătălia de la Garigliano (iunie 915) dintre o Ligă Creștină, condusă de Statul Papal, și o armata sarazină.
 Bătălia de la Garigliano (29 decembrie 1503) în Războiul italian din 1499-1503 dintre Franța și Spania